Sting înseamnă (în limba engleză) a înțepa și/sau înțepătură, putându-se referi la structura unei plante sau a unui animal capabilă de a injecta venin sau la efectul produs de o înțepătură (în original, stinger). Dar, se poate referi și la,

Diverse persoane 

 Sting (muzician) (născut în 1951), muzician rock britanic;
 Sting (wrestler) (născut în 1959), luptător (wrestler) profesionist american;
 Cheeseekau ori Sting (1760–1792), șef pe timp de război al tribului Shawnee Nation, divizia Kispoko și 
 Trixie Sting, caracter ficțional din seria canadiană de televiziune numită Slugterra.

Film și televiziune 

 The Sting, film din 1973, cu actorii Paul Newman și Robert Redford în rolurile principale;
 The Sting (film din 1992), film din 1992;
 "The Sting" (Futurama), episod din 2003 al serialului de televiziune Futurama;
 "The Sting" (The Office), episod din 2010 al serialului de televiziune The Office;
 "The Sting" (The Legend of Korra), episod din 2013 al serialului de televiziune The Legend of Korra și
 "The Sting", episod al serialului de televiziune britanic Lovejoy.

Muzică 

 "Sting" (song), cântec din 2015, interpretat de Eric Saade la festivalul Melodifestivalen 2015;
 The Sting (album), album muzical al formației Wu-Tang Clan;
 The Sting (Gabriella Cilmi album), album muzical al cântăreței Gabriella Cilmi și
 "The Sting" (Gabriella Cilmi song), cântec al aceleiași artiste/muziciene, Gabriella Cilmi.

Sport (echipe) 

 Arizona Sting, echipă de lacrosse din liga NLL (2004-2007);
 Charlotte Sting, echipă de basketball din liga WNBA (1997–2006);
 Chicago Sting, echipă de fotbal (soccer) americană (1975–1988);
 Las Vegas Sting, echipă de fotbal american (Arena Football League) (1994–1995);
 Sarnia Sting, echipă de hockey din provincia Ontario (din liga Ontario Hockey League);
 Southern Sting, echipă de netball din Noua Zeelandă (1998–2007) și
 Trenton Sting, echipă de hockey din  (din liga Ontario Provincial Junior Hockey League).

Jocuri video 

 The Sting!, joc video, un simulator pentru o acțiune de furt și
 Sting: The Secret Operations, „primul trăgător” dintr-un joc online.

Personaje ficționale / artefacte 

 Sting (Middle-earth), sabie ficțională din romanele lu J. R. R. Tolkien, The Hobbit și The Lord of the Rings;
 Sting Oakley, personaj din Gundam Seed Destiny și 
 Peter "Sting" Stanchek, personaj din universul ficțional Valiant Comics.

Alte utilizări 

 STING, a software suite for protein analysis
 Stimulator of interferon genes, a protein that in humans is encoded by the TMEM173 gene
 Sting (fixture), a fixture in a wind tunnel made to hold models
 Sting (horse) (born 1921), American Thoroughbred racehorse
 Sting (musical phrase), a short sequence of music used in films & TV as a form of punctuation
 Sting (percussion), a brief burst of percussion used as a comedy punchline
 STING (productivity), a five-point approach for task completion
 Airborne Sting, a hang glider
 Sting operation, an undercover operation staged by law enforcement to catch a person committing a crime
 Sting Entertainment, a company that develops video games
 Sting Energy Drink, a Philippines/Pakistani energy drink bottled by Pepsi-Cola

A se vedea și 

 "Sting ≠3", a song by Si Berg from A Bugged Out Mix

Dezambiguizare
Nume proprii